Stradale  steht für:
 Dallara Stradale, italienisches Automobil
 Ferrari SF90 Stradale, italienisches Automobil
 Ferrari 360 Challenge Stradale, italienisches Automobil
 Polizia Stradale, italienische Verkehrspolizei